Condesa Carolina Felicidad Engelberta de Manderscheid-Blankenheim (Viena, 13 de noviembre de 1768 - ibídem, 1 de marzo de 1831) fue una princesa consorte de Liechtenstein, pues se casó en 16 de noviembre de 1783 con el príncipe Luis I de Liechtenstein.

Biografía 

Carolina Felicidad Engelberta fue hija del conde Juan Guillermo de Manderscheid-Blankenheim y de su esposa, la condesa Juana Maximiliana de Limburg-Stirum.

Matrimonio 

Carolina contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1783 con el príncipe Luis I de Liechtenstein (1759-1805).

El matrimonio no tuvo descendencia.

En 1805, su esposo murió y fue sucedido por su hermano Juan José como soberano del principado. Carolina pasó toda su vida restante principalmente en Viena.

Títulos y estilos 
 13 de noviembre de 1768 - 16 de noviembre de 1783: Condesa Carolina Felicidad Engelberta de Manderscheid-Blankenheim.
 16 de noviembre de 1783 - 24 de marzo de 1805: Su Alteza Serenísima la Princesa consorte de Liechtenstein.
 24 de marzo de 1805 - 1 de marzo de 1831: Su Alteza Serenísima la Princesa Carolina Felicidad Engelberta de Liechtenstein.

Ancestros 
</div>

Referencias

Enlaces externos 
 Geni

Princesas consortes de Liechtenstein
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Liechtensteinianas del siglo XVIII
Liechtensteinianas del siglo XIX
Austríacas del siglo XVIII
Austríacas del siglo XIX